Epicasta (o Giocasta) – madre e poi moglie di Edipo
Epicasta –  figlia di Augia, madre di Testalo da Eracle 
Epicasta – figlia di Calidone e di Eolia
 Epicasta – moglie di Climeno e madre di Arpalice, Ida e Teagro.

Note